Кратер Колумб () — большой древний ударный кратер в материковой местности между Морем Нектара и Морем Изобилия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь испанского мореплавателя Христофора Колумба (1451—1506) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Колумб являются кратер Боненбергер на западе; кратер Магеллан на севере-северо-западе; кратер Белло на северо-востоке; кратер Мак-Клюр на востоке; кратер Кук на юго-востоке; кратер Монж на юге-юго-востоке и кратер Сантбек на юге-юго-западе. На западе от кратера Колумб расположены горы Пиренеи и Море Нектара за ними, на севере — Море Изобилия. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 79,0 км, глубина 2,53 км.

Кратер Колумб имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования, особенно в южной части. Вал сглажен, изрезан долинами, северо-западная часть вала перекрыта сателлитным кратером Колумб A (см. ниже), юго-западная — сателлитным кратером Колумб B, к южной части вала примыкает горный хребет. Внутренний склон вала террасовидной структуры, асимметричный, узкий в северной и северо-западной, широкий в юго-восточной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 2400 м, объем кратера составляет приблизительно 5300 км³. Дно чаши сравнительно ровное, в центре чаши располагается скопление холмов, один из которых достигает высоты 800 м.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Колумб A относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-8, Аполлона-12, Аполлона-15, Аполлона-16
 Кратер Колумб на карте LAC-79
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны